Alfred Ernest Moore (né le  à Toronto, en Ontario, au Canada – mort le  à Cambridge, Ontario) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace qui évoluait au poste de gardien de but.

Biographie
Alfie Moore joue ses trois premiers matchs junior avec le Canoe Club de Toronto en 1920-21. Il reste à Toronto jusqu'en 1925, accédant à l'équipe senior en 1924. Toujours amateur, il rejoint les Ravens de London avec lesquels il participe à la Coupe Allan, sans toutefois la remporter. Le , il signe son premier contrat professionnel avec les Cardinals de Chicago dans l'Association américaine de hockey. Dix ans plus tard, il joue son premier match dans la Ligue nationale de hockey (LNH) contre les Canadiens de Montréal et enregistre un blanchissage. La saison suivante, il joue cependant avec les Hornets de Pittsburgh dans l'International American hockey league (IAHL). Alors que sa saison est terminée, les Blackhawks de Chicago disputent les séries éliminatoires de la LNH. À la fin du dernier match du second tour contre les Americans de New York, le gardien de Chicago, Mike Karakas, se casse le gros orteil. Les Black Hawks se retrouvent sans gardien pour le premier match de la finale contre les Maple Leafs de Toronto. Ils engagent au pied levé Alfie Moore qui ne concède qu'un but et Chicago remporte le match 3-1. À l'issue du match, Frank Calder, alors président de la ligue, déclare Moore inéligible pour le match suivant. Les Black Hawks se tournent vers Paul Goodman, gardien des Skyhawks de Wichita dans l'Association américaine de hockey. Celui-ci ne fait pas aussi bien que Moore et Toronto remporte le match 5-1. Karakas, équipé d'une protection en acier pour son orteil, est de retour pour le troisième match qui se déroule à Chicago ; les Black Hawks le remportent 2-1 puis gagnent à nouveau deux jours plus tard, 4-1 cette fois-ci, et remportent ainsi leur deuxième coupe Stanley en quatre ans. Moore, qui n'a joué qu'un seul match avec les Black Hawks, est cependant sacré champion de la coupe Stanley. Il est sélectionné dans la deuxième équipe d'étoiles de l'IAHL et continue sa carrière professionnelle jusqu'en 1942 ne jouant finalement que 21 matchs de saison régulière et 3 matchs de séries éliminatoires dans la LNH.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1920-1921 || Canoe Club de Toronto || OHA Jr || 3 || 3 || 0 || 0 ||  ||  || 0,67 ||  || 1 ||  || - || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1921-1922 || Aura Lee de Toronto || OHA Jr || 3 || 3 || 0 || 0 ||  ||  || 1,33 ||  || 0 ||  || - || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1922-1923 || Aura Lee de Toronto || OHA Jr || 1 || 0 || 1 || 0 ||  ||  || 3 ||  || 0 ||  || - || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1923-1924 || Aura Lee de Toronto || OHA Jr || 4 || 2 || 1 || 1 ||  ||  || 1,45 ||  || 1 ||  || - || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1923-1924 || Aura Lee de Toronto || OHA Sr || 3 || 0 || 2 || 0 ||  ||  || 4,13 ||  || 0 ||  || - || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1924-1925 || Aura Lee de Toronto || OHA Sr || 8 || 2 || 6 || 0 ||  ||  || 3,58 ||  || 0 ||  || - || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1925-1926 || Ravens de London || OHA Sr || 20 || 14 || 5 || 1 ||  ||  || 2,35 ||  || 0 ||  || 2 || 1 || 0 || 1 ||  ||  || 3 ||  || 0 || 
|-
| 1925-1926 || Ravens de London || Coupe Allan ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 2 || 0 || 1 || 1 ||  ||  || 3,5 ||  || 0 || 
|-
| 1926-1927 || Ravens de London || OHA Sr ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || - || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1926-1927 || Cardinals de Chicago || AHA || 12 || 4 || 7 || 1 ||  ||  || 1,83 ||  || 3 ||  || - || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1927-1928 || Millionaires de Kitchener || Can-Pro || 1 || 0 || 1 || 0 ||  ||  || 2,57 ||  || 0 ||  || - || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1927-1928 || Cardinals de Chicago || AHA ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || - || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1928-1929 || Flying Dutchmen de Kitchener || Can-Pro || 42 || 19 || 19 || 4 ||  ||  || 2,59 ||  || 7 ||  || 3 || 1 || 2 || 0 ||  ||  || 1,57 ||  || 1 || 
|-
| 1929-1930 || Indians de Cleveland || LIH || 42 || 24 || 9 || 9 ||  ||  || 1,79 ||  || 8 ||  || 6 || 5 || 1 || 0 ||  ||  || 1,38 ||  || 2 || 
|-
| 1930-1931 || Indians de Springfield || Can-Am || 40 || 29 || 2 || 2 ||  ||  || 2,42 ||  || 2 ||  || 7 || 3 || 2 || 0 ||  ||  || 2 ||  || 0 || 
|-
| 1931-1932 || Indians de Springfield || Can-Am || 22 || 5 || 13 || 4 ||  ||  || 2,84 ||  || 0 ||  || - || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1932-1933 || Indians de Springfield || Can-Am || 13 || 6 || 5 || 2 ||  ||  || 2,22 ||  || 1 ||  || - || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1932-1933 || Indians de Cleveland || LIH || 24 ||  ||  ||  ||  ||  || 3,21 ||  || 3 ||  || - || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1933-1934 || Eagles de New Haven || Can-Am || 41 || 12 || 25 || 4 ||  ||  || 2,54 ||  || 4 ||  || - || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1934-1935 || Eagles de New Haven || Can-Am || 48 || 16 || 23 || 9 ||  ||  || 2,9 ||  || 2 ||  || - || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1934-1935 || Arrows de Philadelphie || Can-Am || 1 || 0 || 1 || 0 ||  ||  || 1 ||  || 0 ||  || - || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1935-1936 || Eagles de New Haven || Can-Am || 20 || 8 || 10 || 2 ||  ||  || 2,71 ||  || 3 ||  || - || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1935-1936 || Indians de Springfield || Can-Am || 1 || 0 || 0 || 1 ||  ||  || 1,71 ||  || 0 ||  || - || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1935-1936 || Reds de Providence || Can-Am || 6 || 4 || 2 || 0 ||  ||  || 2,67 ||  || 1 ||  || - || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1935-1936 || Cubs de Boston || Can-Am || 1 || 0 || 1 || 0 ||  ||  || 3 ||  || 0 ||  || - || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1936-1937 || Eagles de New Haven || IAHL || 28 || 9 || 14 || 5 ||  ||  || 2,5 ||  || 3 ||  ||- || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1936-1937 || Americans de New York || LNH || 18 || 7 || 11 || 0 ||  ||  || 3,46 ||  || 1 ||  || - || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1937-1938 || Hornets de Pittsburgh || IAHL || 39 || 19 || 14 || 6 ||  ||  || 1,98 ||  || 7 ||  || 2 || 0 || 2 || 0 ||  ||  || 3,69 ||  || 0 || 
|-
| 1937-1938 || Black Hawks de Chicago || LNH ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 1 || 1 || 0 ||  ||  ||  || 1 ||  || 0 || 
|-
| 1938-1939 || Americans de New York || LNH || 2 || 0 || 2 || 0 ||  ||  || 7 ||  || 0 ||  || 2 || 0 || 2 ||  ||  ||  || 3 ||  || 0 || 
|-
| 1938-1939 || Bears de Hershey || IAHL || 53 || 31 || 18 || 4 ||  ||  || 1,93 ||  || 7 ||  || 3 || 1 || 2 || 0 ||  ||  || 2,66 ||  || 0 || 
|-
| 1939-1940 || Bears de Hershey || IAHL || 13 || 6 || 5 || 2 ||  ||  || 3,33 ||  || 1 ||  || - || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1939-1940 || Capitals d'Indianapolis || IAHL || 27 || 10 || 13 || 4 ||  ||  || 2,73 ||  || 4 ||  || 5 || 2 || 3 || 0 ||  ||  || 2,11 ||  || 0 || 
|-
| 1939-1940 || Red Wings de Détroit || LNH || 1 || 0 || 1 || 0 ||  ||  || 3 ||  || 0 ||  || - || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1940-1941 || Indians de Springfield || LAH || 8 || 4 || 3 || 1 ||  ||  || 2,88 ||  || 1 ||  || - || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1940-1941 || Eagles de New Haven || LAH || 3 || 1 || 0 || 2 ||  ||  || 3,3 ||  || 0 ||  || - || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1940-1941 || Barons de Cleveland || LAH || 8 || 3 || 4 || 1 ||  ||  || 3,31 ||  || 0 ||  || 6 || 4 || 2 || 0 ||  ||  || 2,67 ||  || 0 || 
|-
| 1941-1942 || Rockets de Philadelphie || LAH || 19 || 6 || 11 || 2 ||  ||  || 4,09 ||  || 1 ||  || - || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1941-1942 || Bisons de Buffalo || LAH || 2 || 0 || 1 || 1 ||  ||  || 3,23 ||  || 0 ||  || - || - || - || - || - || - || - || - || - || -

| 21 || 7 || 14 || 0 ||  ||  || 3,77 ||  || 1 ||  || 3 || 1 || 2 ||  ||  ||  || 2,33 ||  || 0 ||

Références 

Naissance en décembre 1905
Naissance à Toronto
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des Cardinals de Chicago
Joueur des Indians de Springfield
Joueur des Indians de Springfield (1926-1932)
Joueur des Eagles de New Haven (Can-Am)
Joueur des Arrows de Philadelphie
Joueur des Reds de Providence (Can-Am)
Joueur des Americans de New York
Joueur des Hornets de Pittsburgh
Joueur des Blackhawks de Chicago
Joueur des Bears de Hershey
Joueur des Capitals d'Indianapolis
Joueur des Red Wings de Détroit
Joueur des Barons de Cleveland
Joueur des Rockets de Philadelphie
Joueur des Bisons de Buffalo
Champion de la Coupe Calder
Champion de la Coupe Stanley
Décès en juin 1979
Décès en Ontario
Gardien de but de hockey sur glace
Champion de la Coupe Memorial
Article dont des informations diffèrent sur Wikidata
Décès à 73 ans